Arnold Denker (1914-2005), joueur d'échecs américain
 Henry Denker (1912-2012), romancier et dramaturge américain
 Winnie Denker (19?-), photographe américaine

Voir aussi 
 Der Denker auf der Bühne